Ниско може да се односи на:

Ниско (Пољска), град у Пољској
Ниско (Хрватска), насеље у Хрватској